Чудинково —  название населённых пунктов в России:

 Чудинково — деревня в Псковском районе Псковской области.
 Чудинково — деревня в Бежецком районе Тверской области.